Karabük, törökországi tartomány
 Karabük, az azonos nevű török tartomány egyik körzete
 Karabük, az azonos nevű török tartomány székhelye